Jan Johansson – musicista svedese
 Jan Johansson – bobbista svedese
 Jan Johansson – pallavolista svedese